Plusieurs cathédrales peuvent être appelées « cathédrale de Hamilton » :
 à Hamilton aux Bermudes :
 la cathédrale Sainte-Thérèse-de-Lisieux de l’Église catholique,
 la cathédrale de la Très-Sainte-Trinité de l’Église anglicane des Bermudes ;
 à Hamilton au Canada :
 la cathédrale-basilique du Christ-Roi de l’Église catholique.

Hamilton